Штиле:

 Штиле — река в Башкирии

Персоналии 
 Штиле, Густав фон (1823—1899) — прусский генерал